KKOL bezeichnet:

 KKOL (Mittelwellensender), ein Hörfunksender im US-Bundesstaat Washington
 KKOL (UKW-Sender), ein Hörfunksender im US-Bundesstaat Hawaii

Abkürzung